

Пшиленґ — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Пшиленґ — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства